Nicholas Steiner, né le  à Eggiwil, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008||EC Kloten U20||Juniors Élites A||16||0||4||4||22||3||0||0||0||4
|-
|2008-2009||EC Kloten U20||Juniors Élites A||36||3||5||8||60||8||2||2||4||40
|-
|2009-2010||EC Kloten||LNA||8||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010 || EC Kloten U20||Juniors Élites A||6||2||2||4||8||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||EC Kloten||LNA||29||0||1||1||10||11||0||1||1||2
|-
|2010-2011 || EC Kloten U20||Juniors Élites A||12||1||7||8||54||5||1||3||40||30
|-
|2011-2012||EC Kloten||LNA||7||0||0||0||6||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012 || HC Viège||LNB||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012 || HC Thurgovie||LNB||7||0||1||1||4||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012 || HC Langenthal||LNB||1||0||0||0||2||22||0||0||0||12
|-
|2012-2013||EC Kloten||LNA||49||2||3||5||14||5||0||0||0||0
|-
|2013-2014||SC Langnau Tigers||LNB||45||3||6||9||30||16||1||3||4||12
|-
|2014-2015||HC Bienne||LNA||44||3||5||8||47||7||0||0||1||2
|-
|2015-2016 || HC Bienne || LNA || 33 || 1 || 1 || 2 || 14 || 12 || 1 || 1 || 2 || 32
|-
|2016-2017||HC Bienne||LNA||42||0||5||55||40||5||0||0||0||2
|-
|2017-2018||HC Bienne||LNA||36 || 0 || 1 || 1 || 24 || 11 || 0 || 0 || 0 || 2 	
|-
|2018-2019|| EC Kloten||LNB|| 41 || 2 || 8 || 10 || 22 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 	
|-
|2019-2020||EC Kloten||LNB||  43 || 3 || 13 || 16 || 36 || 5 || 0 || 2 || 2 || 4 	
|-
|2020-2021||EC Kloten||LNB||  44 || 0 || 11 || 11 || 38 || 13 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 2021-2022|| EC Kloten||LNB ||  || 

|2009|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||5||0||0||0||2||
|-
|2011|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||0||1||1||4||
|-
|2011||EC Kloten||Coupe Spengler||2||0||0||0||0||Pré demi-finales

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1991
Sportif bernois
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Bienne